Sebastidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Schorpioenvissen 
 Setarchidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Schorpioenvissen 
 Neosebastidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Schorpioenvissen 
 Scorpaenidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Schorpioenvissen 
 Apistidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Schorpioenvissen